Nagai, città giapponese della prefettura di Yamagata
Nagai, una specie di Guerre stellari
Gō Nagai, autore di fumetti giapponese
Yasutomo Nagai (Koshigaya, 29 ottobre 1965 – Assen, 12 settembre 1995) è stato un pilota motociclistico giapponese